Příjmení Koloc nosí tyto osobnosti:

Bonnie Koloc – americká folková zpěvačka, písničkářka a herečka
Kristýna Kolocová – česká sportovkyně, volejbalistka
Martin Koloc – bývalý český automobilový závodník a kontroverzní podnikatel

jiný význam
Koloc Point – geografický bod v americké části Arktidy